

Cinema
Su e giù per i Caraibi (Hot Pursuit) – film del 1987 diretto da Steven Lisberger
Fuga in tacchi a spillo (Hot Pursuit) – film del 2015 diretto da Anne Fletcher

Fumetti 
 Hot Pursuit – personaggio dei fumetti DC Comics

Televisione
A passo di fuga (Hot Pursuit) – serie televisiva statunitense del 1984

Videogiochi
Need for Speed: Hot Pursuit – videogioco del 2010	  
Need for Speed: Hot Pursuit 2 – videogioco del 2002	  
Need for Speed III: Hot Pursuit – videogioco del 1998